Solva kan syfta på:

 Solva, Wales - en ort och community i Pembrokeshire, Wales
 Solva (djur) - ett släkte av tvåvingar
 Solva – ett arbetsmoment under uppsättning av varp i en vävstol, se Solv